Müllerturm steht für
Müllerturm (Gifhorn)
Müllerturm (München)